Речное пароходство — пароходство, осуществляющее судоходство (навигацию) на реках. 
 Восточно-Сибирское речное пароходство
 Енисейское речное пароходство
 Ленское объединённое речное пароходство
 Обь-Иртышское речное пароходство